Fußball-Bundesliga 1980/1981 vanns av Bayern München före Hamburger SV och Stuttgart.

Tabell

Källor

1980 i Västtyskland
1981 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1980/1981
1980/1981